regeneracja (biologia)
 regeneracja części – niezawodność
 regeneracja ciepła – termodynamika, energetyka